Apororhynchus är ett släkte av hakmaskar. Apororhynchus ingår i familjen Apororhynchidae. 

Apororhynchus är enda släktet i familjen Apororhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Apororhynchus